Vixniovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Vixniovka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Vixniovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia